Drmić oder Drmic ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Drmic (* 1978), australischer Basketballspieler
 Josip Drmić (* 1992), Schweizer Fußballspieler